Курбатовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Курбатовское сельское поселение — входит в Нижнедевицкий район Воронежской области
 Курбатовское сельское поселение — входит в Казачинский район Красноярского края